Tallon Griekspoor era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Alexander Shevchenko ha sconfitto Riccardo Bonadio con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Henri Laaksonen (ritirato)
  Tseng Chun-hsin (semifinale)
  Norbert Gombos (semifinale)
  Andrej Martin (primo turno)

  Zdeněk Kolář (primo turno) 
  Dennis Novak (secondo turno) 
  Vít Kopřiva (quarti di finale) 
  Dmitrij Popko (secondo turno)

Qualificati 

  Evgenij Karlovskij (secondo turno)
  Johan Nikles (secondo turno)
  Oleg Prihodko (primo turno)

  Oleksii Krutykh (quarti di finale) 
  Alejandro Moro Cañas (primo turno) 
  Fábián Marozsán (secondo turno)

Lucky loser 

  Filip Cristian Jianu (secondo turno, ritirato)

  Louis Wessels (secondo turno)

Wildcard 

  Miloš Karol (primo turno)
  Lukáš Klein (primo turno)

  Peter Benjamín Privara (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Bratislava Open 2022